

Вежховня — село в гміні Пенцлав Ґлоґовського повіту Нижньосілезького воєводства
 Вежховня — село в гміні Ґужно Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства